Emam bezeichnet:
 eine Variante des Imam

Emam ist der Familienname folgender Personen:
 Hazem Emam (* 1975), ägyptischer Fußballspieler
 Hazem Mohamed Emam (* 1988), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Imam